Le championnat de Belgique de football 1975-1976 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 19 équipes en matches aller-retour, répartis sur 38 journées, une équipe étant  chaque week-end.

Le FC Bruges décroche un nouveau titre de champion, devant les deux clubs bruxellois, Anderlecht et le RWDM. C'est le troisième titre de l'histoire du club, le deuxième en quatre ans. Les « mauves et blancs » remportent cette année la Coupe de Belgique et la Coupe des vainqueurs de coupe, premier trophée européen gagné par un club belge. Cette double victoire permet au Lierse, finaliste de la Coupe, de se qualifier également pour la coupe d'Europe.

En bas de tableau, Berchem Sport et le RC Mechelen KM terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Beringen, , termine également en position de relégable mais profite de la rétrogradation administrative infligée comme sanction à la R. AA Louviéroise, quatorzième mais dont l'entraîneur, Jef Jurion, a tenté de corrompre des joueurs de Berchem Sport pour assurer son maintien.

Clubs participants 
Dix-neuf clubs prennent part à ce championnat, c'est un de moins que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-neuf clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Hans Posthumus (K. Lierse SV) avec 26 goals. Il est le treizième joueur étranger différent, le troisième néerlandais, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 23 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Treizième équipe à remporter trois titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, Berchem Sport et le Racing de Malines sont relégués en Division 2. La R. AA Louviéroise est sanctionnée d'une rétrogradation en deuxième division pour avoir tenté de corrompre des joueurs de Berchem Sport pour assurer son maintien, ce qui profite à Beringen, en position de relégable mais sauvé.

Ils ne sont remplacés que par deux équipes, pour réduire le nombre de participants à 18 la saison prochaine. Les deux promus sont Winterslag, de retour après une saison en Division 2, et le KV Courtrai, qui retrouve l'élite nationale après plusieurs fusions et 65 ans passés dans les divisions inférieures.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 La R. AA Louviéroise est le  de la province de Hainaut à évoluer dans la plus haute division belge.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1